Rosenberg, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Alfred Rosenberg (1893-1946), nazi condenado a muerte en los Juicios de Núremberg por crímenes contra la humanidad.
 Arthur Rosenberg (1889-1943), marxista alemán, historiador, especialista en historia antigua y filósofo político.
 Ethel y Julius Rosenberg (1915 y 1918-1953), matrimonio ejecutado en la silla eléctrica por espionaje.
 Luis Rosenberg Villarroel (1934-2017), empresario, co-fundador del conglomerado chileno Colchones Rosen.
 Marcel Rosenberg (1896-1937), diplomático soviético y embajador de la Unión Soviética en España.
 Mike Rosenberg (n.1984), cantante y compositor inglés de folk-rock.
 Stuart Rosenberg (1927-2007), director de cine estadounidense.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Rosenberg (Neckar-Odenwald), localidad en el distrito de Neckar-Odenwald, en el estado de Baden-Wurtemberg (Alemania).
 Rosenberg (Ostalb), localidad en el distrito de Ostalb, en el estado de Baden-Wurtemberg (Alemania).
 Sulzbach-Rosenberg, localidad en el en el estado de Baviera (Alemania).
 Rosenberg (Texas), localidad en el Condado de Fort Bend, en el estado de Texas (Estados Unidos).